IMC steht für:

 Independent Media Center, globales Netzwerk von unabhängigen Medienaktivisten und Journalisten
 In-Motion-Charging, teilweiser Batteriebetrieb von Trolleybussen
 Insight Map Creator, ein Programm des Navigationsgeräte-Herstellers Navico zur Erzeugung eigener See- und Tiefenkarten 
 Instrument Meteorological Conditions, Flugwetterbedingungen, die das Fliegen nach Instrumenten erforderlich machen
 Integrated Memory Controller, Chip zur Regelung des Datenflusses zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher
 Internet Mail Consortium, Organisation
 Intermediate Care, Abteilung innerhalb eines Krankenhauses für die Behandlung von Patienten mit schweren Erkrankungen
 Internal Model Control, Regelungsverfahren aus der Regelungstechnik
 International Maritime Confederation, Dachverband der maritimen Verbände und Marine-Vereine auf europäischer Ebene
 International Mathematics Competition for University Students, ein jährlich stattfindender Mathematik-Wettbewerb für Studenten
 International Medieval Congress an der Universität in Leeds
 International Metalworking Companies, israelisch-niederländischer Hartmetallhersteller
 Internationaler Musikrat (International Music Council), Beratungsgremium der UNESCO
 Consolata-Missionare (Consolata-Missionsschwestern), katholische Ordensgemeinschaft
 Internet Measurement Conference, eine internationale Konferenz über Verkehrsmessungen in Datennetzwerken
 Intel Mobile Communications, die ehemalige Wireless Solutions Sparte von Infineon
 Investment Management Certificate
 Intermetallic Compound, Intermetallische Verbindung/Phase
 İMC TV, ein türkischer Fernsehsender aus Istanbul
 Independent Music Company, eine Tonträgervertriebsfirma aus Hamburg
 In-Motion-Charging, eine Technik zum Aufladen der Zusatzbatterien eines Oberleitungsbusses während der Fahrt

IMC